Wyniki turnieju piłki ręcznej na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1988 w Seulu.

Turniej mężczyzn

Zespoły uczestniczące

Faza Grupowa

Grupa A 

Wyniki spotkań

Grupa B 

Wynik

Faza Finałowa

Mecz o 11.miejsce

Mecz o 9.miejsce

Mecz o 7.miejsce

Mecz o 5 miejsce

Mecz o 3.miejsce

FINAŁ

Podsumowanie – mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
http://www.todor66.com/handball/Olympic/Men_1988.html

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1988
1988
1988 w piłce ręcznej